Pall Corporation, een internationale onderneming actief in de filtertechnologie
 Olga Pall (1947), een Oostenrijks alpineskiester